Зарбдар () — город, центр Зарбдарского района Джизакской области Узбекистана. Статус Город типа — с 1990-х годов.

География 
Расположен при одноимённой железнодорожной станции (на линии Хаваст — Джизак).

Посёлки городского типа Зарбдарского района